Joe Kirkwood ist der Name folgender Personen:

* Joe Kirkwood (Fußballspieler) (1885–1966), englischer Fußballspieler
 Joe Kirkwood, Sr. (1897–1970), australischer Golfer
 Joe Kirkwood, Jr. (1920–2006), australischer Golfer und Schauspieler